Alsó-Navarra (franciául Basse-Navarre, baszkul Nafarroa Beherea, spanyolul Baja Navarra) a történelmi Navarra Pireneusokon túli területe, ma Franciaország Pyrénées-Atlantiques megyéjének része. Népessége kb. 31 000 fő (2014).

Székhelye Saint-Jean-Pied-de-Port (baszkul Donibane Garazi) volt, melynek mai lakossága 1553 fő (2014).

Természeti földrajza

Domborzata, vízrajza

Éghajlata

Közigazgatása

Történelme

Jegyzetek

Források 

 Múlt-kor történelmi portál: Baszkföld történelme
 

 
Spanyolország
Franciaország
Baszkföld